East Northport ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Northport (Maine), im Waldo County
 East Northport (New York), im Suffolk County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Northport Historic District, in Northport, Alabama, ID-Nr. 04000234